The IRS Tapes: Who'll Buy My Memories? è il trentanovesimo album in studio del cantante di musica country statunitense Willie Nelson, pubblicato nel 1991.

Tracce

Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni